Троллей (от  — «тележка, вагонетка») — совокупность проводящего провода (шины) и поддерживающих конструкций, предназначенная для передачи электрической энергии подвижным механизмам, перемещающимся вдоль троллея, а также в некоторых случаях для поддержки этих механизмов или их частей.

Само слово «троллей» заимствовано из английского, где слово trolley имеет значение «тележка, вагонетка». Токосъёмник первого троллейбуса, в отличие от нынешних, напоминал по форме тележку.

Троллеи часто применяются в цехах заводов, чтобы обеспечить питанием перемещающийся механизм.

Электрические цепи
Токоприёмники